Титул захищала Ешлі Барті, але цього року вона програла у другому колі  Деніелл Коллінз, з якою попереднього року грала в півфіналі.

Здобула титул Іга Швйонтек, здолавши в фіналі Белінду Бенчич з рахунком 6–2, 6–2. Швйонтек не проглала впродовж усього турніру жодного сету.

Сіяні тенісистки
Чотири перші номери посіву плчинали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні тенісистки

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання на джерела

Зовнішні посилання 
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Adelaide International
Adelaide International